Leschhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Monika Leschhorn (geborene Kallies; * 1956), ehemalige Ruderin der DDR
 Paul Leschhorn (1876–1951), elsässischer Maler und Graphiker
 Wolfgang Leschhorn (* 1950), deutscher Althistoriker und Numismatiker